El término constipación puede referirse, dependiendo de la localización y del contexto, a:

 el estreñimiento, o constipación del vientre;
 el resfriado común o constipación nasal.